25-я отде́льная брига́да охра́ны обще́ственного поря́дка () — подразделение в составе Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Располагается в Киеве.

История 

В 1966 году в соответствии с решением правительства СССР в Киеве началось формирование 1-го специального моторизированного полка милиции (в/ч 5403). 30 сентября считается днём основания военной части.

Приказом командующего НГУ от 2 января 1992 года на базе 1-го смпм Внутренних войск МВД СССР сформирован 2-й полк НГУ (в/ч 4102), вошёл в состав 1-й Киевской дивизии.

В 1995 году согласно Указу Президента Украины от 20 января и приказа командующего НГУ от 26 января 2-й полк Национальной гвардии подчинено Внутренним войскам где его переименовали в 10-й специальный моторизованный полк (в/ч 3030), а с 2004 года — 25-я отдельная бригада Внутренних войск МВД Украины.

В 2014 году бригада вошла в состав недавно созданной Национальной гвардии Украины.

Структура 

 1-й патрульный батальон
 2-й патрульный батальон
 3-й патрульный батальон
 4-й патрульный батальон
 5-й патрульный батальон
 рота боевого та материального обеспечения
 патрульная рота на автомобилях
 отделение роботизированных комплексов разведки

Командование 

 полковник Владимир Шелефост
 полковник Данько Виталий Викторович (2018)

Среди отмеченных 

 капитан Сергей Добровольский

Примечания

Источники 

 Воинская часть 3030 ВВ МВД (Киев)
 ПРЕСС-АНОНС: Лучшие команды Нацгвардии с кросфіту выступят на День Киева 
 Выступление Почётного караула НГУ в центре Киева
 На сборах командиры рот НГУ усовершенствовали профессиональные навыки 

Вооружённые силы Украины во время вооружённого конфликта на востоке Украины
Национальная гвардия Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании